Le championnat d'Algérie de football 1984-1985 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 20 équipes.

La JE Tizi-Ouzou remporte son septième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

 

 
Source 
JET-WOB match joué au stade du 1er novembre 1954 de Tizi-Ouzou devant .
ESMG-WMT match joué au stade Abda Ali de Guelma.
GCRM-USMAn match joué au stade Meflah Aoued de Mascara.

 
 Meilleur buteurs de l'aller : Djamel Menad (JET) 10 buts, Chabane Merzekane (MAHD), Lakhdar Belloumi (GCM), Nasser Bouiche (MPA) 7 buts.

Meilleurs buteurs 

 Djaghal abdelhafid : meilleur buteur du championnat d' algerie de football 1984/1985 né en 1957 a annaba il a joue a l'usmannaba et au wkf collo il a inscrit 18 buts en 1984/1985 en championnat ..meilleur buteur de la coupe d'Algérie 1986/1987 avec l' usm annaba (4 buts) ex aequo avec neggazi du crb
 Après la 21ej ;v 28/12/1984.10 buts ;menad (jet) .9 buts ;djeghal (usman) ..8 buts; merzekane (mahd) .7 buts ; belloumi (gcrm) ..maghrissi (jsbm) ..bouiche (mpa) ...benyahia (wmt)...6 buts ; chibani (gcrm) .belhadj (gcrm) . bendjahéne (gcrm) .guenoun (jsbm) .sebbar (mpa) ...**5 buts;belgherbi (cso).adjissa (eps)..boulahia (esmba) .messaoudi (esmba) ..allili (mahd) ..merzoud (mpo) ..guediche (usman)..sedrati (wkfc)belatoui (wmt)..baya (wob)....**4 buts ;bouali (amam)..cheikh (asco) ..boukar (asco)..meranila (cmb) ..amrani (esmg)...fergani (jet) ..meziane (mpo)..ouidir (rsk).belachia (wkfc) .....ext ......***nb; source :el moudjahid du dimanche 30 décembre 1984. de m' hammed.

Portrait du club champion 

 Président : saad benkaci
 Entraîneur : stephane ziwotko
 Buteurs : menad djamel 
 Effectif : 22 joueurs
 Gardiens de but : kadri kamel, amara mourad , taiabi  zahir .
 Défenseurs : sadmi abdelhamid , larbès salah , adghigh rachid , bouzar farid , haffaf dahmane , nait yahia kamel , djenadi rabah .
 Milieux de terrain : barris rachid , fergani ali , abdeslam kamel , benlahcène ali , bahbouh liés .
 Attaquants : bouiche nacer , aouis kamel , menad djamel . ( el-hadef du septembre 1984 )

Notes et références

Liens externes 
  
   source : Archives de M'hammed Z - Algerie ( Cahier spécial du championnat d'algerie de football , saison 1984-1985 , ainsi la coupe d'algerie et les championnats régionaux ouest , est et centre ( D2) .

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1984-1985
 Championnat d'Algérie de football D2 1984-1985

Championnat d'Algérie de football
Football en 1984
Football en 1985